Seznam korpusov z zaporedno številko 60.

Seznam 
 Pehotni
 60. strelski korpus (ZSSR)
 60. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi